Miejscowości w USA:
 Crestwood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Crestwood – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Oldham
 Crestwood – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis